Metzg. kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Christian Metzger
 Johann Metzger

Robotskapade auktorsförkortningar